« Les carottes sont cuites » est une expression évoquant une situation désespérée, à l'issue fatale.
 Les carottes sont cuites () est un cartoon Looney Tunes réalisé par Arthur Davis, sorti en 1947.
 Les carottes sont cuites est un film français réalisé par Robert Vernay, sorti en 1956.

Homonymie de titre